Tanzania
 Businde – circoscrizione del distretto urbano di Kigoma-Ujiji
 Businde – circoscrizione del distretto di Kyerwa